Samostan sv. Augustina, rimokatolički samostan redovnica Družbe Kćeri Božje ljubavi u Vitezu.

Izvori 

Rimokatolička Crkva u Bosni i Hercegovini
Katolički samostani u Bosni i Hercegovini
Družba Kćeri Božje ljubavi
Vitez